Udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per la convalida dell'arresto o del fermo
Procedimento per convalida di sfratto
Convalida (diritto civile)
Convalida (diritto amministrativo)
Convalida di espulsione dello straniero (ex art. 13, d.lgs. 286/1998, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)